Stilmittel ist:

 in den Sprachwissenschaften und sprachlichen Kunstformen eine rhetorische Figur, siehe Rhetorisches Stilmittel
 in anderen Kunstformen ein Ausdrucksmittel, siehe Stilkunde

Siehe auch:
 Stilelement